Rubén García puede referirse a:

 Rubén Pérez Chueca (1980-), futbolista (portero) español;
 Rubén Pérez Moreno (1981-), ciclista español - profesional (durante 2006-);
 Rubén Pérez Ortega (1988-), futbolista español;
 Rubén Pérez Mínguez (1980-), futbolista español; o
 Rubén Pérez del Mármol (1989-), futbolista español de la primera división de España, procedente de la cantera del Atlético de Madrid.